Prochernyshinella es un género de foraminífero bentónico normalmente considerado un subgénero de Chernyshinella, es decir, Chernyshinella (Prochernyshinella) de la subfamilia Chernyshinellinae, de la familia Tournayellidae, de la superfamilia Tournayelloidea, del suborden Fusulinina y del orden Fusulinida. Su especie tipo es Chernyshinella disputabilis. Su rango cronoestratigráfico abarca el Tournasiense inferior (Carbonífero inferior).

Discusión  
Algunas clasificaciones más recientes incluyen Prochernyshinella en la familia Chernyshinellidae, y en el suborden Tournayellina, del orden Tournayellida, de la subclase Fusulinana y de la clase Fusulinata.

Clasificación 
Prochernyshinella incluye a la siguiente especie:

 Prochernyshinella disputabilis †, también considerado como Chernyshinella (Prochernyshinella) disputabilis †

Bibliografía 

Géneros de Tournayellida
Géneros de Fusulinida
Géneros de foraminíferos bentónicos